Campeonato Uruguayo de Fútbol 2005-06 puede referirse a:

 el campeonato 2005-06 de la Primera División;
 el campeonato 2005 de la Segunda División;
 el campeonato 2006 de la Segunda División;
 el campeonato 2005 de la Liga Metropolitana Amateur;
 el campeonato 2006 de la Liga Metropolitana Amateur.